Polus ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Polus (1898–1977), deutscher Maler 
 Timotheus Polus (1599–1642), deutscher Poet
 Yorck Polus (* 1970), deutscher Sportmoderator

Siehe auch:
 Polos von Akragas (auch Polus), antiker Philosoph
 Polos
 Bolus